Nathanaël de Rincquesen (né en 1972), journaliste et animateur de télévision français ;
Olivier de Rincquesen (né en 1950), journaliste et animateur radio français, père du précédent.